Marmosa — gênero de marsupial
 Gracilinanus — gênero de marsupial
 Philander — gênero de marsupial
 Didelphis — gênero de marsupial